|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Eitorf

Weblinks 

Eitorf
!